Grönslätt kan syfta på:

Grönslätt, Grödinge socken – ett stugområde på halvön Näslandet i Grödinge socken i Botkyrka kommun
Grönslätt, Sölvesborgs kommun – ett stugområde på Listerlandet i Sölvesborgs kommun i Blekinge